:en:Confidence
 Афера (фильм, 2003) ()